The Guilty (2021), Amerikaanse film uit 2021 van Antoine Fuqua, remake van de Deense film
 The Guilty (miniserie), Britse miniserie uit 2013
 Den skyldige, Deense film uit 2018 van Gustav Möller
 The Guilty (2000), Amerikaanse film uit 2000 van Anthony Waller
 The Guilty (1992), Britse film uit 1992

Zie ook 
 Guilty (doorverwijspagina)